Слободско́й уе́зд— административно-территориальная единица в составе Сибирской, Казанской и Вятской губерний, существовавшая в 1719—1929 годах. Уездный город — Слободской.

Географическое положение 
Уезд располагался в северной части Вятской губернии, граничил с Вологодской губернией и являлся самым большим в губернии. Площадь уезда составляла в 1897 году 24 092,2 верст² (27 417 км²), в 1926 году — 16 253 км².

История 
В допетровское время все уезды Вятской земли (Хлыновский, Орловский, Слободской, Котельничский и Шестаковский) управлялись 1 воеводой, располагавшимся в Хлынове, и ведались в приказе Новгородской четверти.

В 1719 году в соответствии со Второй Петровской реформой в составе Вятской провинции Сибирской губернии был образован Слободской дистрикт, как местность вокруг города Слободской. В 1727 году дистрикты были преобразованы в уезды, а Слободской уезд вместе с Вятской провинцией переданы Казанской губернии.

Официально Слободской уезд был оформлен в 1780 году в составе Вятского наместничества. В 1796 году Вятское наместничество было преобразовано в Вятскую губернию. В 1802 году в состав уезда вошла территория упразднённого Кайгородского уезда.

В 1921 году в состав вновь образованного Омутнинского уезда были переданы Кайгородская, Кирсинская, Климковская, Трушниковская и Черно-Холуницкая волости. В 1929 году Вятская губерния и все уезды были упразднены. На территории Слободского уезда образован Слободской район Вятского округа Нижегородского края.

Демография 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 213 650 чел. В том числе русские — 95,0 %, удмурты — 2,9 %, татары — 2,0 %. В Слободском проживало 10 051 чел.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 231 680 человек, из них городское — 17 573 человек.

Административное деление 

В 1891 году в состав уезда входило 25 волостей:

К 1913 году из Редькинской волости выделилась Архангельская волость с центром в с. Заево, из Маракулинской — Синеглинская с центром в с. Синеглинье.

По переписи 1926 года в состав уезда входило 9 волостей и 3 городских населённых пункта:

Председатели уисполкома 
С 1918 по 1929 годы в Слободском уисполкоме председательствовали:

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Вятской губернии
Уезды Вятского наместничества
История Кировской области
Появились в 1719 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1929 году
Административные единицы, образованные в 1719 году